Анато́лий Константи́нович Ко́нев (10 января 1921, Москва — 9 ноября 1965, Москва) — советский баскетболист. Играл на позиции центрового.

Трёхкратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 1952 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1948). Отличник физической культуры (1947).

Биография

Клубная 
Начал играть ещё до войны в московской команде «Буревестник». В 1944 году стал игроком московского «Динамо», в первом же сезоне занял с командой 2-е место в чемпионате СССР. В составе сборной Москвы дважды, в 1945 и 1947 годах становился победителем матчей городов. В сезоне 1948 года стал чемпионом Советского Союза, в том же году Коневу было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

С 1951 года — баскетболист ВВС МВО, в 1952 году выиграл с командой чемпионат СССР. В 1953 году перешёл в ЦДСА, в составе «армейцев» трижды подряд становился серебряным призёром чемпионата СССР, а в 1955 году выиграл соревнования сильнейших команд СССР. В 1956 году стал серебряным призёром Спартакиады народов СССР в составе сборной Москвы.

В сборной 
В составе сборной СССР Конев принял участие в первом для советских спортсменов чемпионате Европы 1947 года, который команда уверенно выиграла. На турнире сыграл 5 матчей, набрал 38 очков. На следующем, также победном чемпионате Европы-1951 Конев набрал 84 очка в 8 матчах и по среднему показателю 10,5 очков за игру стал 4-м в сборной. На Олимпийских играх 1952 года сыграл в 8 матчах, набрал 41 очко: лишь в проигранном финале против сборной США очков не набрал.

Наиболее успешным турниром для Конева в составе сборной СССР стал чемпионат Европы 1953 года. Советская команда вновь одержала победу, а Конев позднее был назван лучшим игроком чемпионата. На последнем чемпионате Европы 1955 года Конев вместе со сборной довольствовался бронзовыми медалями.

Помимо побед в чемпионате Европы, выигрывал в составе сборной Всемирные студенческие игры в 1949 и 1951 годах, а также Международные дружеские спортивные игры молодёжи 1953 года.

Игровая характеристика 
В основном играл на позиции центрового, но с успехом мог играть и в нападении, и в защите. Хорошо играл у щитов, поддерживал контратаки, обладал хорошим броском со средней дистанции. Мог персонально опекать индивидуально сильных игроков соперника.

Умер в 1965 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Введенском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Конев на портале «Спортивная страна»
 Anatoly Konyev — Olympic medals and stats
 

Баскетболисты СССР
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК ВВС Москва
Игроки сборной СССР по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Отличники физической культуры и спорта
Похороненные на Введенском кладбище